« Les Russes arrivent » (The Russians Are Coming) est une phrase prononcée en 1949 par le secrétaire à la Défense des États-Unis James Forrestal. 

La phrase est également un titre d'œuvres notamment porté par :
 Les Russes arrivent (The Russians Are Coming, the Russians Are Coming), film américain de Norman Jewison sorti en 1966.
 Les Russes arrivent (Die Russen kommen), film est-allemand de Heiner Carow tourné en 1968, sorti en 1987.